Chichas (distrito), no Peru
 Sud Chichas, província boliviana
 Nor Chichas, província boliviana

Ver também
 Chichá
 Chicha
 Chibchas
 Chichá-fedorento
 Chichá-do-cerrado

Desambiguações de topônimos